Текомате има више значења:

 Текомате (Елоксочитлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Текомате (Тузантла), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Текомате (Акатлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Текомате, Сан Исидро (Закапала), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Текомате (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Текомате (Мокорито), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Текомате (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Текомате (Чонтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Текомате (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Текомате (Платон Санчез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Текомате (Тантима), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Текомате (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Текомате (Тепезинтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Текомате (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику